Mistrzostwa Świata w Snookerze 2018 (ang. 2018 Betfred.com World Snooker Championship) – 81. edycja mistrzostw świata, która odbyła się w dniach 21 kwietnia–7 maja 2018 w Crucible Theatre w Sheffield. Był to dwudziesty i ostatni turniej rankingowy sezonu 2017/2018.

Obrońca tytułu, Mark Selby odpadł w pierwszej rundzie rozgrywek po porażce 4:10 z Joe Perrym.

Mark Williams został po raz trzeci w karierze mistrzem świata, pokonując w finale 18:16 Johna Higginsa.

Organizacja turnieju

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 425 000
 Drugie miejsce: £ 180 000
 Półfinalista: £ 85 000
 Ćwierćfinalista: £ 42 500
 Ostatnia 16: £ 27 500
 Ostatnia 32: £ 18 000
 Ostatnia 48: £ 13 500
 Ostatnia 80: £ 9000

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £ 10 000
 Najwyższy break poza fazą telewizyjną: £ 1000
 Break maksymalny w fazie telewizyjnej: £ 40 000
 Break maksymalny poza fazą telewizyjną: £ 10 000

 Łączna pula nagród: £ 1 968 000

Statystyki i wydarzenia turnieju

Kwalifikacje 

 Najmłodszym zawodnikiem biorącym udział w eliminacjach był Jackson Page (urodzony w sierpniu 2001), najstarszym – Jimmy White (urodzony w maju 1962).
 W kwalifikacjach wzięli udział trzej byli mistrzowie świata: Graeme Dott (2006), Peter Ebdon (2002) i Ken Doherty (1997). Tylko Dottowi udało się przejść przez kwalifikacje.
 Liang Wenbo w meczu pierwszej rundy kwalifikacji z Rodem Lawlerem był bliski zostania pierwszym w historii zawodnikiem, który wbił dwa breaki maksymalne w jednym meczu. Po osiągnięciu 147 punktów we frejmie 10, spudłował ostatnią czarną bilę w ostatniej partii meczu osiągając 140 punktów.

Pierwsza runda 
 Czterech zawodników debiutowało w Crucible Theatre: Chris Wakelin, Thepchaiya Un-Nooh, Liam Highfield i Lü Haotian.
 Ronnie O’Sullivan po raz 26. z rzędu zagrał w pierwszej rundzie mistrzostw świata. Do rekordu Stephena Hendry’ego brakuje mu jednego występu.
 O’Sullivan został również pierwszym zawodnikiem, który piętnastokrotnie z rzędu wygrał mecz pierwszej rundy, a także drugim, który wygrał 1000 frejmów w Crucible.
 Lü Haotian i Jack Lisowski po raz pierwszy w karierze wygrali mecz w mistrzostwach świata.

1/8 finału 
 Ali Carter po raz pierwszy w karierze wygrał mecz w turnieju rankingowym przeciwko Ronniemu O’Sullivanowi.
 Barry Hawkins po raz szósty z rzędu awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata.
 Zwycięstwo Johna Higginsa nad Jackiem Lisowskim 13:1 było pierwszym takim wynikiem w mistrzostwach od 2000 roku, kiedy Dominic Dale pokonał Davida Graya w takim samym stosunku.

Ćwierćfinały 
 Mark Williams awansował do półfinału mistrzostw po raz pierwszy od 2011 roku.
 Kyren Wilson po raz pierwszy w karierze osiągnął półfinał czempionatu, udanie rewanżując się Markowi Allenowi za finał Masters 2018.

Półfinały 
 John Higgins awansował po raz drugi z rzędu, a siódmy w karierze do finału czempionatu.
 Mark Williams po raz pierwszy objął prowadzenie w meczu z Barrym Hawkinsem przy stanie 16:15. Walijczyk osiągnął swój czwarty finał mistrzostw.

Finał 
 Brendan Moore po raz drugi poprowadził finał mistrzostw świata.
 425 tysięcy funtów przeznaczone dla zdobywcy tytułu to najwyższa w historii snookera nagroda. Poprzedni rekord wynosił 375 tys. i został ustanowiony na poprzednich mistrzostwach.
 Mark Williams, wygrywając w finale pierwszy raz od 2003 roku pobił rekord Alexa Higginsa, który miał 10 lat przerwy pomiędzy zdobytymi tytułami mistrzowskimi. Williams został także drugim po Rayu Reardonie najstarszym mistrzem świata (w drugim dniu finału miał 43 lata i 47 dni).
 Pojedynek finałowy był pierwszym finałem mistrzostw świata od 2010 roku bez udziału Anglika.

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu Mark Selby. Jest on równocześnie liderem listy rankingowej. Kolejnych 15 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2017/2018.
 (w nawiasie okrągłym podano rundę, w której zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do mistrzostw świata poprzez udział w kwalifikacjach:
 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap, na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej turnieju 
W turnieju zostały wbite 84 breaki stupunktowe, o 2 mniej od rekordowych pod tym względem mistrzostw z lat 2015 i 2016.
 146, 136, 134, 131, 127, 119, 117, 104, 101, 100, 100  John Higgins
 145, 141  Ryan Day
 141  Chris Wakelin
 140, 135, 118, 114, 113, 113, 110, 103, 102, 101, 100, 100  Mark Williams
 140, 126, 125, 124, 121, 106, 105  Kyren Wilson
 137, 102, 101  Shaun Murphy
 133, 132, 129, 129, 128, 124, 117, 113, 103  Barry Hawkins
 133, 122  Mark Allen
 128, 105  Jack Lisowski
 127, 125, 122, 100  Lü Haotian
 126, 124, 113, 102, 102  Ding Junhui

 126, 115, 108, 106  Allister Carter
 124, 114  Jamie Jones
 123  Stuart Bingham
 122, 105  Ricky Walden
 121, 118, 110, 105  Ronnie O’Sullivan
 121, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 120, 109, 103  Joe Perry
 120, 102  Marco Fu
 103, 103, 101, 100, 100  Judd Trump
 101  Stephen Maguire

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacji zostały rozegrane w dniach 11–18 kwietnia 2018 w English Institute of Sport w angielskim Sheffield. Każdy mecz został rozegrany do 10 wygranych frejmów.

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
W eliminacjach padło 111 breaków stupunktowych w wykonaniu 53 zawodników, w tym jeden break maksymalny.

 147, 140, 124, 124, 103  Liang Wenbo
 141, 100, 100  Stuart Carrington
 141, 119  Jamie Cope
 137, 105  Xiao Guodong
 136, 130, 116, 100  Yan Bingtao
 136, 117, 113, 109  Lü Haotian
 136, 120, 109  Mark Davis
 136  Michael Holt
 135, 133, 125, 103, 102, 101, 100  Ricky Walden
 135  Peter Ebdon
 134, 122, 103  Noppon Saengkham
 133, 102  Ken Doherty
 132, 121, 117, 111, 111, 102  Zhang Anda
 131, 107, 107, 100  Andrew Higginson
 131, 100  David Gilbert
 130  Dominic Dale
 130  Stephen Maguire
 127, 114, 111, 102  Liam Highfield
 127, 126, 102  Tian Pengfei
 127  Christopher Keogan
 126  Zhou Yuelong
 125, 108  Joe Perry
 125, 104  Chris Wakelin
 122, 114, 111, 104, 100  Jack Lisowski
 120  Robert Milkins
 119  Adam Duffy
 118, 109  Alan McManus

 118  Rory McLeod
 118  Hossein Vafaei
 118  Zhao Xintong
 117  Akani Songsermsawad
 114, 101  Jamie Jones
 114  Zhang Yong
 113  Elliot Slessor
 109, 105  Thepchaiya Un-Nooh
 109, 101  Li Hang
 109  Mark Joyce
 108, 104  Gary Wilson
 107, 100, 100  Ryan Day
 106  John Astley
 105, 104, 100  Gerard Greene
 105, 102  Mark King
 105  David Grace
 104, 101, 100  Jimmy Robertson
 104  Sam Craigie
 104  Fergal O’Brien
 104  Daniel Wells
 103, 100  Matthew Stevens
 102  Leo Fernandez
 101  Cao Yupeng
 101  Chen Zhe
 100  Graeme Dott
 100  Mike Dunn

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2018 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
2018 w sporcie
2018 w Anglii
Sport w Sheffield